Олимпиада в Санкт Мориц може да се отнася за:
 II зимни олимпийски игри, проведени в Санкт Мориц през 1928 г.
 VII зимни олимпийски игри, проведени в Санкт Мориц през 1948 г.